Heimkehrerkapelle heißen:

 Heimkehrerkapelle (Arbing)
 Heimkehrerkapelle (Grieskirchen), Oberösterreich
 Heimkehrerkapelle (Lengau), am Tannberg, Oberösterreich
 Heimkehrerkapelle (Palling)
 Heimkehrerkapelle zur Mutter Gottes im Moos in Pilsting
 Heimkehrerkapelle (Stangenroth)
 Heimkehrerkapelle St. Kunigund in Stückbrunn
 Heimkehrerkapelle (Tulling)

Siehe auch 
 Heimkehrer-Dankeskirche